Jan Monchablon, peintre français (1854-1904),
 Xavier Alphonse Monchablon, peintre français (1835-1907),
 Édouard Monchablon, peintre français (fils du précédent ; né à Paris le , mort à Bénodet le ) ; prix de Rome.